Баканора има више значења:

 Општина Баканора (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Баканора (Баканора, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику